

Astronomia
 8161 Newman – asteroide del sistema solare
 Buco nero di Kerr-Newman – tipologia di buco nero

Geografia 
Australia
 Newman – città dell'Australia Occidentale
Stati Uniti d'America
 Newman – città della California
 Newman – città dell'Illinois
 Newman – comunità non incorporata del Nuovo Messico

Matematica
 Costante di de Bruijn-Newman – costante matematica
 Numero di Newman-Shanks-Williams – tipo di numero primo
 James R. Newman – matematico statunitense

Persone 

 Ernest Newman – critico musicale statunitense

Altro 
 Newman – personaggio della sitcom Seinfeld
 Newman-Haas – scuderia automobilistica statunitense
 Proiezione di Newman – metodo per la rappresentazione grafica di una struttura molecolare

Pagine correlate 
 James Newman
 John Newman